Dvouhra juniorů Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do singlové soutěže melbournského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři hráčů splňujících kritéria juniorské kategorie. Americký obhájce titulu Bruno Kuzuhara obdržel divokou kartu do mužské kvalifikace, v jejímž úvodu podlehl krajanu Michaelu Mmohovi.

Soutěž vyhrál třetí nasazený, 17letý Belgičan Alexander Blockx, který ve finále zdolal Američana Learnera Tiena téhož věku. Po úvodních dvou setech 6–1 a 2–6 rozhodl až využitým třetím mečbolem tiebreaku v závěrečné sadě, nejtěsnějším poměrem míčů 11:9. Blockx tak vylepšil čtvrtfinálové maximum z US Open 2022, získal první kariérní grandslam a poprvé se posunul na třetí místo kombinovaného juniorského žebříčku. Na Australian Open se stal prvním chlapeckým šampionem z Belgie a navázal na double krajanky An-Sophie Mestachové ze singlu i deblu v roce 2011. Posledním předchozím vítězem grandslamové juniorky z Belgie byl Kimmer Coppejans na French Open 2012.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

juniorů dvouhra
Juniorský tenis v roce 2023